High School Musical puede dirigirse a:
 High School Musical (serie), franquicia de las películas de Disney Channel y Walt Disney Pictures.
 High School Musical, la Película Original de Disney Channel.
 High School Musical (álbum), la banda sonora de la película, y CD más vendido en Estados Unidos en 2006.
 High School Musical 2, secuela de la película antes mencionada estrenada el 17 de agosto de 2007. 
 High School Musical 2 (álbum), la banda sonora de la secuela hecha en 2007.
 Camino a High School Musical 2, un documental de cómo se hizo High School Musical 2.
 My High School Musical, concurso llevado por Disney Channel internacionalmente.
 High School Musical 3: Senior Year, tercera parte de la saga, producida por Walt Disney Pictures, estrenada el 24 de octubre de 2008.
 High School Musical 3: Senior Year (álbum), la banda sonora de la tercera parte de la saga.
 Sharpay's Fabulous Adventure, spin-off de la serie que tiene a Ashley Tisdale como protagonista.
 High Stakes (álbum), banda sonora del spin-off que tiene a Ashley Tisdale como cantante principal.
 High School Musical: Get In The Picture, reality show para la televisión producido y transmitido en la cadena ABC.
 High School Musical: El concierto, un tour de conciertos con todo el elenco de la película.
 High School Musical: The Ice Tour, tour sobre hielo basado en la película.
 High School Musical (musical), presentación teatral basada en la película.
 High School Musical: Sing It!, videojuego basado en la película.
 High School Musical: Makin' the Cut!, videojuego basado en la película.
 High School Musical 2: Work This Out!, videojuego basado en la película.
 High School Musical: Livin The Dream, videojuego basado en la película.
 High School Musical 3: Senior Year, videojuego basado en la película.
 High School Musical 3: Senior Year: Dance!, videojuego basado en la película.
 High School Musical 3: Senior Year: Sing It!, videojuego basado en la película.
 High School Musical: La Selección (Argentina), casting masivo y reality show en Argentina, con el objetivo de la adaptación local de la película.
 High School Musical: La Selección (México), casting masivo, en México para adaptaciones locales de la película.
 High School Musical: El Desafío (Argentina), película producida por Walt Disney Pictures, estrenada en 2008. Primera película producida por Disney en Argentina y con actuaciones de los participantes de High School Musical: La Selección (Argentina).
 High School Musical: El Desafío (México), película producida por Walt Disney Pictures. Con los actores de High School Musical: La Selección (México).
 High School Musical: O Desafio, película producida por Walt Disney Pictures. Con los actores de "HSM - A Seleção"(Brasil)
 High School Musical: The Musical: The Series, serie de televisión basada en la franquicia, original de Disney+.